Leone de' Sommi – drammaturgo italiano
 Galeazzo Sommi Picenardi – marinaio e militare italiano
 Villa Sommi Picenardi – villa di Olgiate Molgora

Pagine correlate 

 Somma
 Somme
 Sommo (disambigua)